Ebbing ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Ebbing (1938–2009), deutsche Politikerin und Bürgermeisterin
 Hartmut Ebbing (* 1956), deutscher Politiker (FDP), MdB

Siehe auch:
 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, amerikanischer Spielfilm